Nos países africanos de língua portuguesa, boi-cavalo é o mesmo que gnu — Antílope  do género Connochaetes de cabeça grande com chifres curvos.
Em partes do interior do Brasil, designa o boi de sela, isto é, o bovino usado como animal de montaria.

Plural: bois-cavalo ou bois-cavalos